Мечеть Муртуза Мухтарова — мечеть, построенная на средства бакинского миллионера Муртуза Мухтарова в Амирджаны.
 Мечеть Муртуза Мухтарова — мечеть, построенная на средства Муртуза Мухтарова во Владикавказе.